Окара (порт. Ocara.) — багатозначний термін.

 Окара — соєвий продукт при виробництві соєвого молока.
 Окара (місто) — місто в провінції Пенджаб (Пакистан); центр однойменного округу.
 Окара (Сеара) — муніципалітет в Бразилії, входить в штат Сеара.

 Окара Андрій Миколайович — політичний філософ, політичний експерт, політтехнолог, політолог, журналіст.
 Окара Павло Миколайович (1952) — начальницький єпископ Російської церкви християн віри євангельської.